El Torneig de Bucarest 2013, oficialment conegut com a BRD Năstase Ţiriac Trophy 2013, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 21a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 28 d'abril del 2013 al Arenele BNR de Bucarest (Romania).

El tennista txec Lukáš Rosol va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013